Bounty killer – una figura ricorrente nei canoni narrativi del film western
 Bounty Killer – film del 2013 di Henry Saine
Bounty Killer (cantante) – cantante reggae

Pagine correlate
The Bounty Killer